Pro-One is een merk van motorfietsen.

Pro-One Motorcyles, Pomona, Californië. 

Amerikaans bedrijf dat niet alleen dealer is van verschillende Japanse merken en Harley-Davidson (waarbij men zich concentreert op cruisers), maar daarnaast ook zelf motorfietsen bouwt met S&S-blokken.

Amerikaans motorfietsmerk